Xoşçobanlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Xoşçobanlı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian